De eerste nationale 1998/99 is de hoogste divisie in het Belgische handbal.

Teams

Reguliere competitie

Play-offs

Halve finale

3e en 4e plaats

Best of Three

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 1998
Handbal in 1999